Entente peut faire référence à :

Histoire 
 Petite Entente
 Triple-Entente
 Entente cordiale
 Entente frugale

Économie 
 Pratiques anticoncurrentielles
 Entente illicite

Sport 
 Entente Sportive de Collo
 Entente Sportive Sétifienne